Ваља Станеј има више значења:

 Ваља Станеј (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Ваља Станеј (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији